Alizé Cornet ha battuto in finale Mariana Duque Mariño 4-6, 6-1, 6-0.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
 

Open di Francia 2007